I tre porcellini (Three Little Pigs) – fiaba tradizionale europea
 Three Little Pigs – film del 1918 diretto da Anson Dyer
 I tre porcellini (Three Little Pigs) – film del 1933 diretto da Burt Gillett